Valdeprado del Río är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Valdeprado del Río ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Valdeprado del Río är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Valdeprado del Río. Runt Valdeprado del Río är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Reinosa,  km norr om Valdeprado del Río. Omgivningarna runt Valdeprado del Río är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien